Діапсиди (Diapsida) — велика група (клада) зауропсидів, що включає птахів, лускатих (змій і ящірок), крокодилів та дзьобоголових (гатерію). У традиційних класифікаціях група не включала птахів і вважалася підкласом плазунів. Ця група характеризується наявністю двох отворів на кожному боці черепа та виникла близько 300 мільйонів років тому протягом пізнього кам'яновугільного періоду. Тоді як деякі представники втратили або один отвір (ящірки), або обидва отвори (змії), або навіть мають набагато більш реструктуризований череп (сучасні птахи), вони всі мають спільне походження. Зараз існує близько 14 600 видів діапсидів у природних середовищах в усьому світі.

Таксономія 
Класифікація включає також вимерлі групи:
 Підклас Діапсиди (DIAPSIDA)
 Ряд Araeoscelidia
 Ряд Avicephala
 Ряд Younginiformes
 Ряд Hupehsuchia
 Ряд Thalattosauria
 Надряд Ichthyopterygia
 Ряд Grippidia
 Ряд Іхтіозаври (Ichthyosauria)
 Клада Sauria
 Інфраклас Лепідозавроморфи (Lepidosauromorpha)
 Ряд Eolacertilia
 Надряд Лепідозаври (Lepidosauria)
 ряд Дзьобоголові (Sphenodontia)
 ряд Лускаті (Squamata)
 Надряд Sauropterygia
 Ряд Placodontia
 Ряд Nothosauroidea
 Ряд Plesiosauria
 Ряд Testudines (?)
 Інфраклас Архозаври (Archosauromorpha)
 Ряд Aetosauria
 Ряд Choristodera
 Ряд Phytosauria
 Ряд Prolacertiformes
 Ряд Птерозаври (Pterosauria)
 Ряд Rauisuchia
 Ряд Rhynchosauria
 Ряд Черепахи (Testudines)
 Ряд Trilophosauria
 Надряд Крокодилоподібні (Crocodylomorpha)
 Ряд Крокодили (Crocodylia)
 Ряд Mesosuchia
 Ряд Notosuchia
 Ряд Protosuchia
 Ряд Sphenosuchia
 Ряд Tethysuchia
 Ряд Thalattosuchia
 Надряд Динозаври (Dinosauria)
 Ряд Птахотазові (Ornithischia)
 Ряд Ящеротазові (Saurischia)
 Клас Птахи (Aves)

Діапсиди incertae sedis:
 Longisquama
 Omphalosaurus
 Palacrodon
 Sphodrosaurus

Філогенія 
Кладограма згідно з Bickelmann et al., 2009 and Reisz et al., 2011:

Примітки

Джерела 
 Diapsida . Michel Laurin and Jacques A. Gauthier. Tree of Life Web Project. June 22, 2000.
 Diapsida Cladogram at Mikko's Phylogeny Archive

Завропсиди